

Astronomia 
 211473 Herin – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hérin – comune francese nella regione dell'Alta Francia

Persone 
Hérin (pron. fr. AFI: ) è un cognome valdostano, originario dell'alta Valtournenche:
 Antonio Herin – fondista e sciatore di pattuglia militare italiano
 Corrado Hérin – slittinista e mountain biker italiano
 Naïf Hérin – pseudonimo di Christine Hérin, cantautrice italiana